Lunar Strain — дебютный студийный альбом группы In Flames, вышедший в 1994 году.

Об альбоме 
Вокальные партии в альбоме исполнил Микаэль Станне, вокалист Dark Tranquillity, который был сессионным вокалистом в In Flames на то время.

В 1999, альбом был переиздан в Японии, под названием Lunar Strain & Subterranean, и включил в себя также все треки из альбома Subterranean.

В 2005 году диск подвергся ремастерингу и был переиздан Regain Records и Candlelight Records USA. Бонус-треки этого издания взяты из промо 1993 года коллектива и были названы «альтернативно смикшированными версиями из записи альбома».

Список композиций 
Вся музыка написана Еспером Стрёмбладом и Гленном Юнгстрёмом (кроме «Hårgalåten», фольклорной песни). Все тексты написаны Микаэлем Станне.

Участники записи 
In Flames
 Микаэль Станне  — вокал
 Карл Нэслунд  — гитара
 Гленн Юнгстрём — гитара
 Йохан Ларссон — бас-гитара
 Еспер Стрёмблад  — ударные, клавишные, дополнительная гитара

Приглашённые музыканты
 Ylva Wåhlstedt — скрипка, альт
 Оскар Дроньяк  — дополнительный вокал в «Dead Eternity»
 Jennica Johansson — женский вокал в «Everlost part 2»

Примечания 

Дебютные альбомы 1994 года
Альбомы Regain Records
Альбомы In Flames